Stepping Some – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Stepping Some – cortometraggio del 1924 diretto da Arvid E. Gillstrom